Ablanitsa, village bulgare de l'obchtina de Khadjidimovo, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Ablanitsa, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Ablanitsa, village bulgare de l'obchtina de Velingrad, situé dans l'oblast de Pazardjik.